

Musica 
 DYS – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 DYS – album dei DYS del 1984

Codici 
 DYS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dyess AFB (Stati Uniti)